Quicksand kan syfta på:

 Quicksand (sång) – en låt skriven och framförd av David Bowie
 Quicksand Lake – en sjö i Kanada
 Quicksand Creek – ett vattendrag i Kanada
 Störst av allt (engelska: Quicksand) – svenskt kriminaldrama och Netflix första svenskproducerade TV-serie